Akiko Dōmoto  – politica giapponese
 Kaito Domoto – personaggio di Principesse sirene - Mermaid Melody
 Kōichi Dōmoto – cantautore, personaggio televisivo e attore giapponese
 Tsuyoshi Dōmoto – cantautore, personaggio televisivo e attore giapponese